Colombier (Allier)
 Colombier (Dordonha)
 Colombier (Haute-Saône)
 Colombier (Neuchâtel)
 Colombier (Loire)

Desambiguações de topônimos